

Persone 
Angelo Bedini (1905–...) – calciatore italiano
Ferdi Bedini (1999) – cestista albanese con cittadinanza italiana
Gaetano Bedini (1806-1864) – cardinale italiano
Giovanni Bedini (1844-1924) – pittore italiano
Ignazio Bedini (1939) – arcivescovo cattolico e missionario italiano
Luciano Paolucci Bedini (1968) – vescovo cattolico italiano
Marcantonio Bedini (1895-1980) – pittore italiano
Michelangelo Bedini (1904-1973) – pittore italiano
Silvio Bedini (1917-2007) – storico statunitense
Tarcisio Bedini (1929-1962) – pittore italiano

Altro 
16672 Bedini – asteroide della fascia principale
Chiesa Bedini, propr. chiesa della Madonna della Misericordia – chiesa di Senigallia, provincia di Ancona